Lexis est la transcription du grec , « manière de parler, élocution ».
 Le Lexis est un dictionnaire de langue édité par les éditions Larousse.
 Lexis Numérique est un studio de développement de jeux vidéo français fondé en 1990.
 Un patronyme : Wilhelm Lexis. 
Lexis est le nom d'une revue numérique consacrée à la lexicologie anglaise (Lexis – Journal in English Lexicology).

Voir aussi 
Lexie
LexisNexis SA